Helwan (), auch Heluan oder Helouna geschrieben, ist eine Industriestadt in Ägypten, ca. 25 km südlich von Kairo bzw. Maadi zwischen den Mokattam-Hügeln an den Ufern des Nils gelegen. Sie hat etwa 643.327 Einwohner (Stand 2006) und war vom 18. April 2008 bis zum 14. April 2011 zeitweilig Hauptstadt des gleichnamigen Gouvernements Helwan. Sie kann noch als Vorort von Kairo gelten.

Geschichte, Wirtschaft, Verkehr 

Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein war Helwan ein Kurort mit Heilbädern, es gibt dort unter anderem schwefelhaltige Thermalquellen.

Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts prägen Schwerindustrien das Stadtbild, vor allem Eisen- und Stahlverhüttung und Textil- und Zementproduktion sowie ein großes Elektrizitätswerk. Aber auch der Automobilhersteller El Nasr Automotive Manufacturing Company, welcher einer der größten des Landes ist, hat hier seinen Sitz.

Eine Eisenbahn- und Straßenbrücke über den Nil verbindet Helwan mit Sakkara. Die Stadt verfügt seit dem 26. Juli 1975 über die Helwan-Universität, die durch deutsche Entwicklungshilfe wesentlich gefördert wurde und deren Vorgänger die Operations School war, sowie über ein astronomisches Observatorium am National Research Institute of Astronomy and Geophysics.

Ausgrabungsstätten 
Die Gegend um Helwan ist von archäologischem wie ägyptologischem Interesse. Unweit der Stadt wurden die ältesten Gräber Ägyptens gefunden, die insgesamt rund 10.000 Bestattungen stammen zum Großteil aus der vordynastischen Epoche und der Frühzeit (3300–2700 v. Chr.). In den Gräbern entdeckten die Archäologen die frühesten Königsnamen sowie zahllose Gefäßritzungen, die anonyme Serechs zeigen. Daneben wurden Mastabas aus der zweiten, dritten und vierten Dynastie ausgegraben, die verschiedene Weiterentwicklungen im Bauwesen erkennen lassen. Bemerkenswert sind die Hundebestattungen der Gräber 667.H5 und 680.H5.

Klimatabelle

Das Al-Aqrab-Gefängnis 
In Helwan befindet sich das Al-Aqrab-Gefängnis, offizieller Name Tora Prison 992 Most-Security. Die als Foltergefängnis berüchtigte Institution, wo vor allem Regimegegner inhaftiert werden, wurde 1993 unter Innenminister Habib al-Adli errichtet. Das Gefängnis umfasst 320 Zellen, fünf davon werden zur „Disziplinierung“ genutzt.

Literatur 
 Wolfgang Helck, Eberhard Otto, Rosemarie Drenkhahn: Kleines Lexikon der Ägyptologie. 4. Auflage. Harrassowitz, Wiesbaden 1999, ISBN 3-447-04027-0, S. 123.
 Wolfgang Helck: Untersuchungen zur Thinitenzeit. (= Ägyptologische Abhandlungen. Band 46). Harrassowitz, Wiesbaden 1987, ISBN 3-447-02677-4, S. 44. 121.
 
 Michel Rauch: Ägypten. DuMont, Köln/Luxemburg 2010, ISBN 978-3-7701-7647-2, S. 21. 336.
 Dan Richardson: Rough Guide to Egypt. Rough Guides, London 2003, ISBN 1-84353-050-3, S. 191.
 Michael Rice: Egypt’s Making: The Origins of Ancient Egypt 5000–2000 BC. Routledge, London 2003, ISBN 0-415-26875-3, S. 134–142.
 Zaki Youssef Saad: The royal excavations at Saqqara and Helwan (1941–1945). In: Supplements aux Annales du Service des Antiquites de l’Égypte. 3. Kairo 1947.
 Helwan I. Excavations in the Early Dynastic Cemetery. Season 1997/98. Studien zur Archäologie und Geschichte Altägyptens, Heidelberg 2005.

Weblinks 

 Helwan-Projekt der Universität Wien

Einzelnachweise 

Ort in Ägypten
Ort in Afrika
Stadtteil von Kairo
Ort am Nil
Vorgeschichte Ägyptens